Joseph Mallord William Turner (Covent Garden, Londres, 1775 - 1851), pintor romàntic 
 William Turner (compositor) (Oxford, 1651 - Londres, 1739), organista i compositor anglès
 William Turner (pintor) (1789 - 1862), pintor anglès especialitzat en paisatges en aquarel·la